Danzer ist der Familienname folgender Personen:

 Alphons Danzer (1842–1899), Schriftsteller und Offizier
 Cäcilie Danzer (1885–1963), österreichische Bildhauerin
 Corinna Danzer (* 1962), deutsche Jazzsaxophonistin
 Emmerich Danzer (* 1944), österreichischer Eiskunstläufer
 Gabriele Danzer (1942–2016), deutsche Emailkünstlerin
 Georg Danzer (1946–2007), österreichischer Liedermacher und Sänger
 George Danzer (* 1983), deutsch-brasilianischer Pokerspieler
 Gerhard Danzer (* 1956), deutscher Arzt, Psychologe, Hochschullehrer und Autor
 Hans Peter Danzer (15./16. Jahrhundert), deutscher Bildhauer
 Jakob Danzer OSB (1743–1796), deutscher Moraltheologe und Aufklärer
 Karin Danzer (* 1978), deutsche Neurowissenschaftlerin
 Klaus Danzer (* 1936), deutscher Chemiker
 Paul Danzer (1879–20. Jahrhundert), deutscher nationalsozialistischer Journalist und Autor
 Robert Danzer (* 1951), österreichischer Werkstofftechniker
 Toni Danzer (1891–1951), deutscher Maler

Danzer ist der Name des Berges:
 Danzer (Berg) (), 1850 m hoher Berg in den ukrainischen Karpaten

Danzer ist der Name folgender Unternehmen:
 Danzer, österreichisches Unternehmen der Holzindustrie

Siehe auch:
 Dänzer
 Tanzer
 Danser